Makura (eiland), eiland van Vanuatu, gevormd door ondergenoemde vulkaan
 Makura (vulkaan), vulkaan die bovengenoemd eiland vormt

 Makura no soshi, Japans boek